Le mot jockey peut faire référence à :

Hippisme

Profession 
 un jockey, un cavalier professionnel de courses hippiques ;
 un robot jockey, robot utilisé dans les pays arabes sur les dromadaires dans les courses de chameaux, en remplacement des enfants jockeys humains.

Clubs hippiques 
 Le Jockey Club de Belgique, l'autorité officielle de courses de galop en Belgique ;
 Le Club Jockey du Québec, l'organisation qui chapeaute les courses hippiques au Québec.
 le Turkish jockey club, un organisme qui gère l'organisation des courses hippiques en Turquie.

Courses hippiques 
 le Prix Jockey, une course hippique de trot attelé se déroulant au mois d'août sur l'hippodrome de Vincennes ;
 la Jockey Club Gold Cup, une course hippique annuelle sur l'hippodrome à Belmont, à New York aux États-Unis.

Autres sports

Clubs sportifs 
 le Jockey Club Rosario, un club omnisports de Rosario dans la province de Santa Fe en Argentine ;
 le Jockey Club Córdoba, un club omnisports de Córdoba situé dans la Province de Córdoba en Argentine ;
 le Picadero Jockey Club, un ancien club espagnol de baseball de Barcelone.

Compétitions 
 le Jockey Club Argentino, une compétition annuelle d'escrime de niveau international à Buenos Aires en Argentine.

Patronyme 
 Philippe Jockey (1962-), un historien, historien de l’art et archéologue français.

Cinéma 
 Le Jockey de l'amour, un film américain d'Henry Hathaway sorti en 1944.

Littérature 
 Jockey de l'espace, une nouvelle de Robert Heinlein publiée en 1947.

Musique 
 un disc jockey, un animateur qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public, dans une émission radiophonique, une discothèque ou un événement spécifique.

Architecture 
 Le Jockey Club Campineiro, un édifice de Campinas, dans l'État de São Paulo, au Brésil, qui abrite le siège du Jockey Club de Campinas.

Mode 
 Jockey International, une marque américaine de sous-vêtements et de lingerie.

Art antique 
 Le Jockey de l'Artémision, une statue de bronze hellénistique conservée au Musée national archéologique d'Athènes.